Dido bylo jméno či pseudonym řady významných osobností

 Dido – britská zpěvačka
 Dídó – zakladatelka a první královna Kartága
 Dido Elizabeth Belle